|-
|(106501)||2000 WN36|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,117|| align=right|6,65|| align=right|3,484||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106502)||2000 WO36|| align=right|13,9|| align=right|2,960|| align=right|0,013|| align=right|10,33|| align=right|5,091||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106503)||2000 WS36|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,216|| align=right|5,94|| align=right|3,361||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106504)||2000 WT36|| align=right|14,8|| align=right|3,147|| align=right|0,196|| align=right|6,44|| align=right|5,581||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106505)||2000 WY36|| align=right|15,1|| align=right|2,457|| align=right|0,275|| align=right|4,41|| align=right|3,850||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106506)||2000 WS38|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,168|| align=right|8,41|| align=right|5,692||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106507)||2000 WO39|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,224|| align=right|5,05|| align=right|3,472||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106508)||2000 WR39|| align=right|14,1|| align=right|3,118|| align=right|0,150|| align=right|12,62|| align=right|5,504||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106509)||2000 WM41|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|6,57|| align=right|3,693||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106510)||2000 WN41|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,117|| align=right|7,10|| align=right|3,510||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106511)||2000 WK42|| align=right|14,6|| align=right|3,215|| align=right|0,126|| align=right|8,01|| align=right|5,765||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106512)||2000 WP42|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,089|| align=right|3,48|| align=right|3,359||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106513)||2000 WH43|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,198|| align=right|26,19|| align=right|5,640||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106514)||2000 WN44|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,038|| align=right|10,72|| align=right|5,445||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106515)||2000 WS44|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,078|| align=right|3,07|| align=right|3,474||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106516)||2000 WN45|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,162|| align=right|4,12|| align=right|5,357||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106517)||2000 WQ45|| align=right|15,1|| align=right|3,086|| align=right|0,041|| align=right|8,69|| align=right|5,421||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106518)||2000 WR49|| align=right|14,7|| align=right|3,107|| align=right|0,222|| align=right|17,79|| align=right|5,476||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106519)||2000 WY49|| align=right|17,1|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|5,18|| align=right|3,520||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106520)||2000 WA51|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,292|| align=right|26,11|| align=right|3,747||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106521)||2000 WC51|| align=right|15,2|| align=right|2,271|| align=right|0,281|| align=right|24,52|| align=right|3,422||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106522)||2000 WM53|| align=right|17,2|| align=right|2,371|| align=right|0,164|| align=right|3,20|| align=right|3,649||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106523)||2000 WE55|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,170|| align=right|24,42|| align=right|3,480||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106524)||2000 WJ55|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,073|| align=right|7,35|| align=right|3,459||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106525)||2000 WZ55|| align=right|15,0|| align=right|2,169|| align=right|0,179|| align=right|5,93|| align=right|3,193||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106526)||2000 WN56|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,162|| align=right|0,05|| align=right|3,575||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106527)||2000 WW56|| align=right|14,6|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|20,69|| align=right|5,572||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106528)||2000 WA57|| align=right|14,5|| align=right|3,101|| align=right|0,202|| align=right|14,58|| align=right|5,459||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106529)||2000 WZ57|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,180|| align=right|3,20|| align=right|3,762||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106530)||2000 WA58|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,118|| align=right|3,05|| align=right|3,448||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106531)||2000 WY58|| align=right|14,1|| align=right|3,194|| align=right|0,131|| align=right|21,20|| align=right|5,707||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106532)||2000 WC59|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,164|| align=right|8,08|| align=right|3,832||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106533)||2000 WD60|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,065|| align=right|2,98|| align=right|3,345||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106534)||2000 WK60|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,167|| align=right|4,40|| align=right|3,337||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106535)||2000 WR62|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,217|| align=right|16,93|| align=right|5,447||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(106536)||2000 WV62|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,305|| align=right|17,76|| align=right|5,426||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(106537)||2000 WB63|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,145|| align=right|7,77|| align=right|3,515||MBA||23. november 2000||Junk Bond||J. Medkeff
|-
|(106538)||2000 WK63|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,759|| align=right|10,40|| align=right|3,805||APL||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106539)||2000 WA66|| align=right|15,6|| align=right|2,197|| align=right|0,106|| align=right|4,11|| align=right|3,257||MBA||28. november 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(106540)||2000 WD66|| align=right|15,4|| align=right|1,920|| align=right|0,097|| align=right|18,45|| align=right|2,660||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106541)||2000 WE66|| align=right|15,5|| align=right|1,914|| align=right|0,064|| align=right|20,01|| align=right|2,647||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106542)||2000 WP66|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,209|| align=right|7,54|| align=right|3,367||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106543)||2000 WA67|| align=right|16,3|| align=right|1,930|| align=right|0,100|| align=right|26,20|| align=right|2,682||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106544)||2000 WJ68|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,111|| align=right|5,14|| align=right|3,444||MBA||27. november 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(106545)||2000 WL68|| align=right|15,3|| align=right|3,038|| align=right|0,091|| align=right|0,61|| align=right|5,296||MBA||28. november 2000||Junk Bond||J. Medkeff
|-
|(106546)||2000 WF69|| align=right|14,3|| align=right|2,572|| align=right|0,045|| align=right|21,71|| align=right|4,124||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106547)||2000 WH69|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,203|| align=right|10,18|| align=right|3,547||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106548)||2000 WN69|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,077|| align=right|8,38|| align=right|5,646||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106549)||2000 WS69|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,112|| align=right|8,67|| align=right|5,375||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106550)||2000 WG72|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,185|| align=right|15,48|| align=right|5,510||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106551)||2000 WT72|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,066|| align=right|9,06|| align=right|5,606||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106552)||2000 WW73|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,048|| align=right|15,56|| align=right|5,437||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106553)||2000 WP74|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,044|| align=right|11,06|| align=right|5,573||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106554)||2000 WM75|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,022|| align=right|3,90|| align=right|3,180||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106555)||2000 WX75|| align=right|15,2|| align=right|3,105|| align=right|0,051|| align=right|7,94|| align=right|5,472||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106556)||2000 WC77|| align=right|14,8|| align=right|3,034|| align=right|0,113|| align=right|6,62|| align=right|5,284||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106557)||2000 WJ77|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,252|| align=right|3,80|| align=right|3,528||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106558)||2000 WW80|| align=right|16,1|| align=right|2,138|| align=right|0,030|| align=right|3,38|| align=right|3,126||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106559)||2000 WC81|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,075|| align=right|3,11|| align=right|4,079||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106560)||2000 WH82|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,126|| align=right|11,30|| align=right|5,261||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106561)||2000 WL83|| align=right|16,3|| align=right|2,402|| align=right|0,142|| align=right|3,32|| align=right|3,722||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106562)||2000 WQ83|| align=right|16,6|| align=right|2,187|| align=right|0,019|| align=right|4,07|| align=right|3,234||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106563)||2000 WR85|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,253|| align=right|3,76|| align=right|5,168||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106564)||2000 WY85|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,192|| align=right|5,79|| align=right|3,513||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106565)||2000 WE86|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,183|| align=right|11,70|| align=right|4,335||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106566)||2000 WJ88|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,064|| align=right|5,46|| align=right|3,351||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106567)||2000 WK88|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,227|| align=right|6,98|| align=right|3,607||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106568)||2000 WV88|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,182|| align=right|5,97|| align=right|3,682||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106569)||2000 WC89|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,180|| align=right|3,35|| align=right|3,643||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106570)||2000 WY89|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,154|| align=right|14,96|| align=right|4,082||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106571)||2000 WB90|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,176|| align=right|3,96|| align=right|5,540||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106572)||2000 WN90|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,102|| align=right|3,14|| align=right|3,298||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106573)||2000 WR90|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,103|| align=right|10,09|| align=right|3,553||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106574)||2000 WH94|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,190|| align=right|1,01|| align=right|3,607||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106575)||2000 WO94|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,170|| align=right|5,96|| align=right|5,531||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106576)||2000 WX94|| align=right|16,2|| align=right|2,157|| align=right|0,046|| align=right|3,33|| align=right|3,167||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106577)||2000 WB95|| align=right|16,6|| align=right|2,261|| align=right|0,272|| align=right|3,56|| align=right|3,399||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106578)||2000 WA97|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,127|| align=right|2,13|| align=right|3,369||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106579)||2000 WO98|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|4,30|| align=right|3,755||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106580)||2000 WZ98|| align=right|15,4|| align=right|3,156|| align=right|0,173|| align=right|1,62|| align=right|5,606||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106581)||2000 WK100|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,113|| align=right|6,42|| align=right|3,576||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106582)||2000 WH101|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,164|| align=right|1,60|| align=right|3,437||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106583)||2000 WE102|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,117|| align=right|10,58|| align=right|5,552||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106584)||2000 WG104|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,133|| align=right|7,34|| align=right|3,340||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106585)||2000 WJ105|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,097|| align=right|3,51|| align=right|3,511||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106586)||2000 WL105|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,134|| align=right|2,34|| align=right|3,415||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106587)||2000 WH106|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,120|| align=right|9,31|| align=right|5,723||MBA||25. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106588)||2000 WW106|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,220|| align=right|22,43|| align=right|3,432||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106589)||2000 WN107|| align=right|16,0|| align=right|2,151|| align=right|0,614|| align=right|14,32|| align=right|3,155||APL||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106590)||2000 WQ107|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,168|| align=right|15,15|| align=right|5,413||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106591)||2000 WF108|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,065|| align=right|5,72|| align=right|3,403||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106592)||2000 WM108|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,178|| align=right|4,56|| align=right|3,718||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106593)||2000 WO108|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,138|| align=right|5,99|| align=right|5,680||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106594)||2000 WW108|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,086|| align=right|7,32|| align=right|3,392||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106595)||2000 WT109|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,107|| align=right|4,54|| align=right|5,581||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106596)||2000 WE110|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,168|| align=right|3,65|| align=right|3,776||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106597)||2000 WG111|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,031|| align=right|5,91|| align=right|4,152||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106598)||2000 WZ112|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,061|| align=right|6,04|| align=right|3,310||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106599)||2000 WA113|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,118|| align=right|7,49|| align=right|3,699||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106600)||2000 WX113|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,135|| align=right|14,00|| align=right|5,536||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106601)||2000 WE114|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,058|| align=right|7,16|| align=right|3,282||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106602)||2000 WH114|| align=right|15,8|| align=right|2,158|| align=right|0,070|| align=right|3,04|| align=right|3,169||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106603)||2000 WM114|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|3,751||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106604)||2000 WN114|| align=right|16,2|| align=right|2,194|| align=right|0,081|| align=right|2,86|| align=right|3,249||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106605)||2000 WD115|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,092|| align=right|6,40|| align=right|3,478||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106606)||2000 WR115|| align=right|15,6|| align=right|2,133|| align=right|0,077|| align=right|3,48|| align=right|3,114||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106607)||2000 WU115|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,119|| align=right|3,79|| align=right|3,497||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106608)||2000 WM116|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,061|| align=right|3,60|| align=right|3,411||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106609)||2000 WN116|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,102|| align=right|4,89|| align=right|3,488||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106610)||2000 WU116|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,126|| align=right|5,14|| align=right|3,483||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106611)||2000 WJ120|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,175|| align=right|7,51|| align=right|3,631||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106612)||2000 WR120|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,125|| align=right|5,99|| align=right|3,360||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106613)||2000 WN121|| align=right|16,3|| align=right|1,921|| align=right|0,049|| align=right|20,94|| align=right|2,662||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106614)||2000 WQ121|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,191|| align=right|7,07|| align=right|3,486||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106615)||2000 WY121|| align=right|17,3|| align=right|2,204|| align=right|0,165|| align=right|1,83|| align=right|3,271||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106616)||2000 WJ122|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,140|| align=right|1,98|| align=right|3,422||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106617)||2000 WB123|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,162|| align=right|3,60|| align=right|3,352||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106618)||2000 WJ123|| align=right|15,0|| align=right|2,484|| align=right|0,154|| align=right|5,74|| align=right|3,915||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106619)||2000 WB124|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,115|| align=right|4,33|| align=right|4,122||MBA||30. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106620)||2000 WL124|| align=right|14,8|| align=right|1,963|| align=right|0,050|| align=right|18,07|| align=right|2,750||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106621)||2000 WM124|| align=right|16,2|| align=right|1,908|| align=right|0,107|| align=right|17,11|| align=right|2,635||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106622)||2000 WP124|| align=right|15,0|| align=right|1,968|| align=right|0,098|| align=right|23,51|| align=right|2,760||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106623)||2000 WT124|| align=right|15,7|| align=right|1,930|| align=right|0,138|| align=right|20,07|| align=right|2,680||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106624)||2000 WV124|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,251|| align=right|17,06|| align=right|5,505||MBA||27. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106625)||2000 WC125|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,118|| align=right|7,45|| align=right|3,486||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106626)||2000 WE126|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,200|| align=right|2,80|| align=right|3,720||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106627)||2000 WG126|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,175|| align=right|1,32|| align=right|3,619||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106628)||2000 WH126|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,343|| align=right|23,28|| align=right|3,525||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106629)||2000 WY128|| align=right|15,0|| align=right|3,172|| align=right|0,103|| align=right|5,98|| align=right|5,649||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106630)||2000 WF130|| align=right|15,9|| align=right|2,622|| align=right|0,179|| align=right|5,39|| align=right|4,246||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106631)||2000 WX130|| align=right|14,9|| align=right|3,116|| align=right|0,116|| align=right|8,61|| align=right|5,500||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106632)||2000 WH131|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,104|| align=right|1,84|| align=right|4,159||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106633)||2000 WP131|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,116|| align=right|16,61|| align=right|4,260||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106634)||2000 WY131|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,322|| align=right|14,35|| align=right|5,551||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106635)||2000 WL132|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,052|| align=right|12,32|| align=right|4,364||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106636)||2000 WQ132|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,089|| align=right|10,65|| align=right|5,459||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106637)||2000 WU132|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,108|| align=right|15,40|| align=right|5,506||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106638)||2000 WB133|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,077|| align=right|16,11|| align=right|5,315||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106639)||2000 WL133|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,295|| align=right|10,18|| align=right|5,438||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106640)||2000 WN133|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,049|| align=right|6,02|| align=right|3,898||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106641)||2000 WR133|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,190|| align=right|6,94|| align=right|3,316||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106642)||2000 WL134|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,121|| align=right|14,59|| align=right|5,487||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106643)||2000 WO134|| align=right|14,8|| align=right|3,034|| align=right|0,169|| align=right|8,70|| align=right|5,283||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106644)||2000 WT134|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,137|| align=right|10,99|| align=right|5,591||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106645)||2000 WV134|| align=right|14,2|| align=right|3,006|| align=right|0,014|| align=right|9,43|| align=right|5,211||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106646)||2000 WW134|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,128|| align=right|5,82|| align=right|3,678||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106647)||2000 WC135|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,164|| align=right|5,78|| align=right|3,274||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106648)||2000 WU135|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,303|| align=right|12,69|| align=right|4,278||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106649)||2000 WW135|| align=right|16,3|| align=right|2,203|| align=right|0,086|| align=right|6,24|| align=right|3,270||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106650)||2000 WO136|| align=right|16,7|| align=right|2,173|| align=right|0,022|| align=right|3,37|| align=right|3,203||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106651)||2000 WA137|| align=right|16,7|| align=right|2,269|| align=right|0,127|| align=right|5,43|| align=right|3,417||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106652)||2000 WV140|| align=right|14,5|| align=right|3,177|| align=right|0,139|| align=right|2,80|| align=right|5,663||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106653)||2000 WW140|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,158|| align=right|2,56|| align=right|3,728||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106654)||2000 WA141|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,120|| align=right|6,16|| align=right|3,546||MBA||21. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106655)||2000 WP141|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,239|| align=right|17,92|| align=right|5,559||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106656)||2000 WE142|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,144|| align=right|10,54|| align=right|3,607||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106657)||2000 WK142|| align=right|14,5|| align=right|3,189|| align=right|0,198|| align=right|19,93|| align=right|5,694||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106658)||2000 WA143|| align=right|14,7|| align=right|3,173|| align=right|0,192|| align=right|14,25|| align=right|5,651||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106659)||2000 WU143|| align=right|14,8|| align=right|2,195|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|3,251||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106660)||2000 WV143|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,178|| align=right|2,56|| align=right|3,669||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106661)||2000 WH144|| align=right|14,3|| align=right|3,176|| align=right|0,240|| align=right|10,55|| align=right|5,658||MBA||21. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106662)||2000 WW144|| align=right|15,1|| align=right|3,181|| align=right|0,210|| align=right|2,71|| align=right|5,672||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106663)||2000 WY144|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,692||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106664)||2000 WY145|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,129|| align=right|16,58|| align=right|5,559||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106665)||2000 WA146|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,114|| align=right|11,25|| align=right|5,132||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106666)||2000 WL146|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,276|| align=right|21,42|| align=right|5,733||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106667)||2000 WN146|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,316|| align=right|17,56|| align=right|5,414||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106668)||2000 WO146|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,253|| align=right|23,37|| align=right|5,513||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106669)||2000 WF147|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,231|| align=right|27,06|| align=right|5,523||MBA||28. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106670)||2000 WX149|| align=right|17,2|| align=right|2,361|| align=right|0,143|| align=right|1,62|| align=right|3,626||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106671)||2000 WT150|| align=right|15,9|| align=right|1,927|| align=right|0,104|| align=right|17,65|| align=right|2,675||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106672)||2000 WK151|| align=right|15,6|| align=right|1,979|| align=right|0,110|| align=right|18,17|| align=right|2,784||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106673)||2000 WL151|| align=right|16,0|| align=right|1,897|| align=right|0,025|| align=right|19,83|| align=right|2,611||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106674)||2000 WA152|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,091|| align=right|10,47|| align=right|5,460||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106675)||2000 WC152|| align=right|14,7|| align=right|3,163|| align=right|0,171|| align=right|16,84|| align=right|5,625||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106676)||2000 WO152|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,187|| align=right|26,48|| align=right|5,580||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106677)||2000 WP152|| align=right|14,7|| align=right|2,966|| align=right|0,116|| align=right|13,59|| align=right|5,106||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106678)||2000 WR152|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,115|| align=right|8,26|| align=right|5,311||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106679)||2000 WV152|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,202|| align=right|6,56|| align=right|3,339||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106680)||2000 WK153|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,068|| align=right|4,18|| align=right|3,394||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106681)||2000 WO153|| align=right|14,9|| align=right|2,187|| align=right|0,124|| align=right|7,87|| align=right|3,234||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106682)||2000 WL154|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,099|| align=right|8,42|| align=right|5,452||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106683)||2000 WW154|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,213|| align=right|10,40|| align=right|5,145||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106684)||2000 WA155|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,122|| align=right|15,45|| align=right|5,514||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106685)||2000 WE156|| align=right|14,5|| align=right|3,093|| align=right|0,181|| align=right|11,37|| align=right|5,438||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106686)||2000 WM156|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,174|| align=right|5,34|| align=right|3,445||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106687)||2000 WQ157|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,129|| align=right|15,52|| align=right|4,218||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106688)||2000 WS157|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,151|| align=right|11,58|| align=right|3,607||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106689)||2000 WW157|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,197|| align=right|9,57|| align=right|3,526||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106690)||2000 WK158|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,203|| align=right|5,83|| align=right|3,332||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106691)||2000 WW158|| align=right|14,2|| align=right|3,051|| align=right|0,165|| align=right|24,68|| align=right|5,328||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106692)||2000 WF159|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,146|| align=right|4,83|| align=right|3,324||MBA||30. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106693)||2000 WT161|| align=right|14,9|| align=right|3,080|| align=right|0,105|| align=right|11,49|| align=right|5,404||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106694)||2000 WV161|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,104|| align=right|10,71|| align=right|5,328||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106695)||2000 WP164|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,095|| align=right|10,53|| align=right|5,398||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106696)||2000 WT164|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,087|| align=right|10,50|| align=right|5,134||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106697)||2000 WA165|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,053|| align=right|14,66|| align=right|4,304||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106698)||2000 WO166|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,178|| align=right|3,76|| align=right|3,585||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106699)||2000 WA167|| align=right|14,5|| align=right|3,211|| align=right|0,080|| align=right|4,68|| align=right|5,753||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106700)||2000 WX167|| align=right|16,6|| align=right|1,910|| align=right|0,062|| align=right|23,10|| align=right|2,639||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106701)||2000 WA168|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,248|| align=right|13,68|| align=right|5,341||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106702)||2000 WC168|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,209|| align=right|15,33|| align=right|5,386||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106703)||2000 WF168|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,170|| align=right|14,39|| align=right|5,689||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106704)||2000 WN168|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,132|| align=right|14,30|| align=right|3,736||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106705)||2000 WC169|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,083|| align=right|4,93|| align=right|3,902||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106706)||2000 WK169|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,191|| align=right|18,14|| align=right|5,422||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106707)||2000 WF170|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,111|| align=right|5,68|| align=right|5,637||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106708)||2000 WJ170|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,097|| align=right|8,73|| align=right|5,406||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106709)||2000 WF171|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,075|| align=right|1,38|| align=right|4,126||MBA||24. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106710)||2000 WB172|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,210|| align=right|13,08|| align=right|5,452||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106711)||2000 WE173|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,114|| align=right|7,53|| align=right|3,426||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106712)||2000 WH173|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,183|| align=right|5,98|| align=right|3,498||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106713)||2000 WY173|| align=right|14,9|| align=right|2,972|| align=right|0,180|| align=right|10,66|| align=right|5,122||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106714)||2000 WZ173|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,093|| align=right|16,94|| align=right|5,573||MBA||26. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106715)||2000 WJ174|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,096|| align=right|10,30|| align=right|5,614||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106716)||2000 WN174|| align=right|14,0|| align=right|3,201|| align=right|0,105|| align=right|11,02|| align=right|5,726||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106717)||2000 WQ174|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,110|| align=right|11,29|| align=right|4,203||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106718)||2000 WS174|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,171|| align=right|11,78|| align=right|5,634||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106719)||2000 WD175|| align=right|14,1|| align=right|3,127|| align=right|0,215|| align=right|16,51|| align=right|5,528||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106720)||2000 WR175|| align=right|13,9|| align=right|3,216|| align=right|0,109|| align=right|22,21|| align=right|5,766||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106721)||2000 WJ177|| align=right|15,1|| align=right|3,003|| align=right|0,151|| align=right|7,20|| align=right|5,204||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106722)||2000 WA179|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,201|| align=right|11,75|| align=right|5,481||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106723)||2000 WE179|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,096|| align=right|12,42|| align=right|5,365||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106724)||2000 WG179|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,185|| align=right|6,17|| align=right|3,586||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106725)||2000 WF180|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,097|| align=right|10,58|| align=right|5,476||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106726)||2000 WQ180|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,067|| align=right|8,10|| align=right|5,579||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106727)||2000 WT181|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,196|| align=right|23,06|| align=right|3,460||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106728)||2000 WR182|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,111|| align=right|15,35|| align=right|5,464||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106729)||2000 WS182|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,082|| align=right|14,24|| align=right|4,274||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106730)||2000 WA183|| align=right|14,3|| align=right|3,107|| align=right|0,254|| align=right|17,12|| align=right|5,476||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106731)||2000 WW183|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,043|| align=right|14,34|| align=right|5,379||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106732)||2000 WE184|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,046|| align=right|3,94|| align=right|4,214||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106733)||2000 WQ184|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,104|| align=right|3,44|| align=right|3,638||MBA||30. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106734)||2000 WT184|| align=right|16,2|| align=right|2,201|| align=right|0,106|| align=right|2,46|| align=right|3,265||MBA||30. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106735)||2000 WM185|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,152|| align=right|0,36|| align=right|3,613||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106736)||2000 WN185|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,112|| align=right|7,76|| align=right|3,584||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106737)||2000 WK186|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,087|| align=right|23,09|| align=right|3,821||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106738)||2000 WG187|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,129|| align=right|6,41|| align=right|5,470||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106739)||2000 WS187|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,165|| align=right|11,72|| align=right|3,468||MBA||16. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106740)||2000 WL188|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,015|| align=right|9,50|| align=right|5,456||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106741)||2000 WD189|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,067|| align=right|10,01|| align=right|5,647||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106742)||2000 WQ189|| align=right|15,5|| align=right|2,543|| align=right|0,079|| align=right|5,94|| align=right|4,054||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106743)||2000 WU189|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,175|| align=right|4,79|| align=right|5,428||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106744)||2000 WP190|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,141|| align=right|6,55|| align=right|3,632||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106745)||2000 WU191|| align=right|15,3|| align=right|3,000|| align=right|0,146|| align=right|9,32|| align=right|5,196||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106746)||2000 WE192|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,146|| align=right|14,30|| align=right|4,467||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106747)||2000 XD2|| align=right|15,3|| align=right|2,195|| align=right|0,132|| align=right|8,04|| align=right|3,250||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106748)||2000 XG2|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,061|| align=right|6,27|| align=right|3,543||MBA||3. december 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(106749)||2000 XS2|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,089|| align=right|14,90|| align=right|5,397||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106750)||2000 XR3|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,049|| align=right|9,95|| align=right|5,735||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov